Киржеманы — название населённых пунктов в России:
 Киржеманы — село в Атяшевском районе Мордовии.
 Киржеманы — село в Большеигнатовском районе Мордовии.
 Киржеманы — село в Чамзинском районе Мордовии.